Marie I. Portugalská (17. prosince 1734, Lisabon – 20. března 1816, Rio de Janeiro), celým jménem v portugalštině: Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana, byla první ženou na portugalském trůně a vládla v letech 1777 až 1816. V roce 1777 se provdala za svého strýce Petra III., který se stal jejím spoluvládcem.

Původ 
Portugalský král Josef I. měl se svou manželkou Marií Viktorií pouze čtyři dcery: Marii Isabelu, Marii Annu (1736–1813), Marii Dorotu (1739–1771) a Marii Benediktu (1746–1829). Mariin otec Josef I. se narodil z manželství portugalského krále z dynastie Braganzů, Jana V. s arcivévodkyní Marií Annou a byl tak vnukem císaře Svaté říše římské Leopolda I. Její matka Mariana Viktorie, dcera španělského, sardinského, sicilského a neapolského krále Filipa V. a jeho druhé manželky Alžběty Farnese, pocházela z rodu Bourbonů.

Život 
Mariiným životním partnerem se stal otcův mladší bratr Petr, sňatek se konal 6. června 1760. Nevěstě bylo 26 let a jejímu strýci 43.

Tento sňatek se uskutečnil z dynastických důvodů: následníkem Jana V. se totiž stal jeho starší syn Josef I., který měl čtyři dcery, ale žádného mužského potomka; stál tak před volbou, zda má trůn zdědit jeho nejstarší dcera Marie, nebo jeho mladší bratr Petr. Jejich sňatek, pro který z důvodu blízké příbuznosti bylo nutno získat papežský dispens, vyloučil všechny pochybnosti o následnictví.

V roce 1777, po otcově smrti, se Marie stala první vládnoucí královnou Portugalska a Algarve. Formálně vládla společně se svým manželem Petrem, nyní králem Petrem III., který se však o vládnutí příliš nezajímal.

Děti 
Z manželství Marie a Petra vzešlo šest potomků, z nichž tři zemřeli v dětském věku. První syn Josef František zemřel rok po svatbě bez potomků, druhý záhy po narození a teprve třetí syn Jan se stal nástupcem své matky na portugalském trůně jako Jan VI. Portugalský.

 Josef (20. srpna 1761 – 11. září 1788), korunní princ, vévoda z Braganzy a Brazilský princ, ⚭ 1777 Marie Františka Benedikta Portugalská (25. července 1746 – 18. srpna 1829)
 Jan (*/† 20. října 1762)
 Jan (16. září 1763 – 10. října 1763)
 Jan (13. května 1767 – 10. března 1826), v letech 1816–1822 král Portugalska, Brazílie a Algarve a poté od roku 1822 do své smrti králem Portugalska a Algarve, ⚭ 1785 Šarlota Španělská (25. dubna 1775 – 7. ledna 1850)
 Mariana Viktorie (15. prosince 1768 – 2. listopadu 1788), ⚭ 1785 Gabriel Antonín Španělský (12. května 1752 – 23. listopadu 1788)
 Marie Klementina (9. června 1774 – 27. června 1776)
 Marie Alžběta (12. prosince 1776 – 14. ledna 1777)

Tituly a vyznamenání

Tituly 
 17. prosince 1734 – 31. července 1750 Její Královská Výsost princezna z Beiry, vévodkyně z Barcelony
 31. července 1750 – 24. února 1777 Její Královská Výsost brazilská princezna, vévodkyně z Braganzy
 24. února 1777 – 16. prosince 1815 Její Nejvěrnější Veličenstvo královna Portugalska a Algarve
 16. prosince 1815 – 20. března 1816 Její Nejvěrnější Veličenstvo královna Spojeného království Portugalska, Brazílie a Algarves

Vyznamenání 
 Řád Kristův
 Řád avizských rytířů
 Řád svatého Jakuba od meče
 Řád věže a meče

Vývod z předků

Odkazy

Související články 
 Seznam portugalských královen
 Dějiny Portugalska

Externí odkazy 
 

Braganzové
Brazilští panovníci
Portugalští regenti
Brazilští regenti
Vládnoucí královny
Brazilské kněžny
Vévodkyně z Braganzy
Knížata z Beiry
Vévodové z Barcelos
Portugalské infantky
Rytíři velkokříže Řádu Kristova
Rytíři velkokříže Řádu avizských rytířů
Rytíři velkokříže Řádu svatého Jakuba od meče
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Rytíři Královského uherského řádu sv. Štěpána
Osobnosti španělské války za nezávislost
Portugalští králové
Portugalské královny
Katoličtí panovníci
Duševně nemocní panovníci
Narození v roce 1734
Narození 17. prosince
Narození v Lisabonu
Úmrtí v roce 1816
Úmrtí 20. března
Úmrtí v Riu de Janeiru
Ženy